63 – rok
 63 p.n.e.
 63 (liczba)